Palais Daun steht für
 Palais Daun-Kinsky, Wien
 Palais Daun (Znojmo), Tschechien